Tadeusz Śmigielski (1893–1973) – podpułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Tadeusz Mieczysław Śmigielski (ur. 1920) – porucznik saperów Wojska Polskiego, cichociemny, kawaler Virtuti Militari

Przypisy